

Зіріково — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Зіріково — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан